All That Remains (banda) uma banda de metalcore de Massachusetts, EUA
All That Remains (álbum), um álbum da banda Fozzy
All That Remains (romance), um romance de Patricia Cornwell
"All That Remains", uma canção do álbum The End is Begun da banda 3

Desambiguação